Diopeithès (en grec ancien ), francisé parfois en Diopithe, est un nom d'homme grec ancien. Il peut désigner :
 Diopeithès, Athénien trafiquant d'oracles (aux  ?) mentionné et moqué par Aristophane dans plusieurs de ses comédies.
 , général athénien ayant vécu au  (et sans doute père du dramaturge Ménandre).